Гран-при по художественной гимнастике () — ежегодная серия турниров по художественной гимнастике. Проводится с 1994 года.

История 
С предложением создать для художественной гимнастики серию Гран-при обратились в Европейский гимнастический союз в 1993 году два немца — тогдашний вице-президент Международной федерации гимнастики Ганс-Юрген Цахариас и менеджер Свабской гимнастической ассоциации Роберт Баур. Они предложили выплачивать победителям турниров серии призовые (чего раньше в художественной гимнастике не было), а также создать рейтинг гимнасток, в котором учитывать результаты соревнований. Подобная серия была бы высокопрестижной, широко освещалась в прессе и популяризовала бы гимнастику в разных странах.

Первый сезон был проведён уже в 1994 году. Этапы серии прошли в Нидерландах, на Украине, во Франции, Германии, и финал Гран-при в Австрии.

В 1995 году для организации соревнований серии был создан специальный международный комитет, «Grand Prix Committee». Его президентом была избрана Хайде Брунедер.

Финал Гран-при

Гран-при-2003

Гран-при-2004

Гран-при-2005

Гран-при-2006

Гран-при-2007

Гран-при-2008

Гран-при-2009

Гран-при-2010

Гран-при-2011

Гран-при-2012

Гран-при-2013

Гран-при-2014

Гран-при-2015

Гран-при-2016

Гран-при-2017

Гран-при-2018

Призёры финала Гран-при

Многоборье

Примечания 

Соревнования по художественной гимнастике